Kajetan Cieszkowski (zm. 1811) – marszałek konfederacji targowickiej, poseł na sejm grodzieński w 1793 roku
 Kajetan Karol Cieszkowski (1826-1877) – dowódca oddziału powstania styczniowego